Lipkau bezeichnet

 eine Gemeinde in Tschechien, siehe Libkov
 eine  Gemeinde in Tschechien, siehe Libkov u Nasavrk

Lipkau ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Lipkau Henríquez (* 1972), mexikanischer Architekt venezolanischer Geburt